Diga di Kalecik, nella provincia di Elâzığ 
Diga di Kalecik, nella provincia di Osmaniye